Cédric Doumbé est un kick-boxeur et pratiquant franco-camerounais d'arts martiaux mixtes (MMA).

Il a également participé à la première version française du jeu The Circle Game sur Netflix, sortie en avril 2020.

Carrière en kick-boxing 

Il boxe en catégorie poids welters, il est notamment connu pour ses victoires contre Murthel Groenhart et Nieky Holzken.
Il a également fait l'objet d'une défaite controversée contre la sensation chinoise du kickboxing Fang Bian. Le  juillet 2017, il a été classé meilleur kickboxer poids welters du monde par Combat Press.

Glory 
Doumbé a défendu victorieusement son titre Glory welterweight à Glory 39 le 25 mars 2017 à Bruxelles où il a battu Yoann Kongolo par décision unanime.

Titres 
 7 x Glory World Welterweight Champion (2016-2017, 2019-)
 WAKO World Middleweight Champion (2016)
WKA World Middleweight Champion (2014)
WKA European Middleweight Champion (2013)

Carrière en arts martiaux mixtes 

Après avoir amorcé une transition de plusieurs années vers les arts martiaux mixtes, il effectue et remporte par KO son premier combat dans cette discipline face à Arbi Emiev le 1er novembre 2021.

Managé par Abdel Khaznadji, fondateur du MMA Grand Prix, il bat successivement par TKO Title Chai et Florent Burillon au sein de cette organisation. 

Le 4 mars 2023, il bat le polonais Pawel Klimas au deuxième round par TKO lors du MMAGP au Zénith de Paris .

Palmarès en kick-boxing

Palmarès en arts martiaux mixtes

Notes et références

Liens externes 

Naissance en août 1992
Sportif camerounais
Kickboxeur français
Pratiquant français d'arts martiaux mixtes
Pratiquant camerounais d'arts martiaux mixtes